Кругловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Кругловское сельское поселение — входит в Красненский район

Волгоградская область
 Кругловское сельское поселение — входит в Нехаевский район

Смоленская область
 Кругловское сельское поселение — входит в Руднянский район